Música
 Bodyguard (canção de Bee Gees)
 Bodyguard (canção de Shinee)

Cinema e TV
 O Guarda-Costas, filme (1992) com Kevin Costner e Whitney Houston (original: The Bodyguard)
 Bodyguard (série de televisão), produção britânica

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música